Грег Посс (,  6 травня 1965, Грін-Бей) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Виступав лише сім сезонів чотири роки за університетську команду Вісконсина та ще два сезони за «Мен Марінерс» та сезон за «Пеорія Райвермен» (АХЛ).

Тренерська кар'єра 
Тренерську кар'єру розпочав у сезоні 1996/97 тренуючи «Тіммендорфер». Шість сезонів очолював клуб «Ізерлон Рустерс», також був головним тренером «Адлер Мангейм» та «Нюрнберг Айс Тайгерс».

Статистика

Гравця

Тренера

Посилання
 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери
Хокеїсти АХЛ
Спортсмени з Вісконсину